Andriej Razin – rosyjski hokeista
 Hennadij Razin – ukraiński hokeista
 Stieńka Razin – kozak doński, przywódca powstania kozaków i chłopów rosyjskich przeciwko carskiemu samodzierżawiu w 1665 roku